Georges Sogny (1896-1962), illustrateur français ;
 Gilles Sogny (1964-), trampoliniste français ;
 Michel Sogny, pianiste-compositeur français.
Patronyme français